Das Pilot Pen International 1998 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Damen in New Haven. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 22. bis 29. August 1998 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Jana Novotná mit 6:4 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Alexandra Fusai / Nathalie Tauziat mit 6:1 und 6:0 gegen Mariaan de Swardt / Jana Novotná.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)